Долна () — село в Страшенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Расположено на высоте 173 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Долна проживает 1155 человек (580 мужчин, 575 женщин). Этнический состав села:

Достопримечательности 
Главная достопримечательность — дом-музей «Усадьба семьи Ралли», где летом 1821 года жил А. С. Пушкин.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии из музея «Усадьба семьи Ралли»

Населённые пункты Страшенского района